Himmelthal ist der Ortsname von

 Himmelthal (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Himmelthal (Elsenfeld), Ortsteil des Marktes Elsenfeld, Landkreis Miltenberg, Bayern; siehe Kloster Himmelthal

Siehe auch:
 Zisterzienserinnenabtei Hemelsdaele